Сазаново — название населённых пунктов в России:

 Сазаново — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Сазаново — деревня в Воловском районе Тульской области.